Тази страница представя турнира за Националната купа на България по футбол, проведен през сезон 1975/76. Тогава надпреварата носи името Купа на Съветската армия. Победителят получава право на участие в турнира за КНК за следващия сезон.

Първи предварителен кръг

Втори предварителен кръг

1/32 финали

1/16 финали 
14 февруари 1976 г.

1/8 финали 
20-21 февруари 1976 г.

Четвъртфинали 
7 април 1976 г.

Полуфинали 
18-19 май 1976 г.

Финал

Голмайстори на турнира

Източници 
 bulgarian-football.com

7
7